Нотр-Дам-д’Эстре́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос. Входит в состав кантона Камбреме. Округ коммуны — Лизьё.

Код INSEE коммуны — 14474.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 168 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 111 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 88 были экономически активными, 23 — неактивными (показатель активности — 79,3 %, в 1999 году было 74,0 %). Из 88 активных жителей работали 78 человек (39 мужчин и 39 женщин), безработных было 10 (6 мужчин и 4 женщины). Среди 23 неактивных 9 человек были учениками или студентами, 8 — пенсионерами, 6 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Нотр-Дам-д’Эстре 

Коммуны департамента Кальвадос